Die COVID-19-Pandemie in Madagaskar tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Am 20. März 2020 wurden die ersten drei COVID-19-Fälle in Madagaskar bestätigt. In den WHO-Situationsberichten tauchten diese Fälle erstmals am 22. März 2020 auf.

Bis zum 6. April 2020 wurden von der WHO 77 COVID-19-Fälle in Madagaskar bestätigt.

Kontroverse um Covid-Organics 
Im April 2020 pries der madegassische Präsident Andry Rajoelina einen vom heimischen Madagassischen Institut für Angewandte Forschung (Institut Malgache de Recherches Appliquées) entwickelten Kräuterextrakt als Heilmittel bei Coronavirus-Infektion und als Mittel zur Vorbeugung dagegen an. Die genaue Zusammensetzung des Extrakts, der unter dem Namen Covid-Organics vertrieben wurde, blieb unbekannt. Als Hauptinhaltsstoff wurde ein Extrakt aus dem Einjährigen Beifuß (Artemisia annua) angegeben. Rajoelina empfahl auch Schulkindern den täglichen Konsum des Kräutersuds. Die nationale medizinische Akademie des Landes (Académie Nationale de Médecine de Madagascar, ANAMEM) sprach sich gegen die Empfehlung aus. Es bestehe die Gefahr einer Gesundheitsschädigung, solange die Kräutermedizin nicht hinreichend wissenschaftlich untersucht worden sei. Da der Inhaltsstoff Artemisin ein Grundbestandteil von Malaria-Kombinationstherapien ist, wurde von Wissenschaftlern die Befürchtung geäußert, dass der regelmäßige Konsum des Kräuterauszugs zur Entstehung von Malariaresistenzen führen könnte. Es gäbe zwar einzelne Evidenzen, dass Artemisin bei Coronavirus-Infektion eine Wirkung haben könnte, jedoch fehlten ausführliche klinische Tests. Trotz dieser Warnungen zeigten Regierungschefs anderer afrikanischer Staaten großes Interesse an dem Produkt. Die Präsidenten Tansanias John Magufuli und des Tschad Idriss Déby ließen jeweils eine Flugzeugladung der Medizin aus Madagaskar einfliegen. Auch die Demokratische Republik Kongo und die Republik Kongo unter den  Präsidenten Felix Tshisekedi und Denis Sassou-Nguesso erhielten eine Flugzeugladung der Medizin als Geschenk.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Madagaskar wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Madagaskar
Gesundheit (Madagaskar)
Geschichte (Madagaskar)